Stati Uniti d'America
 Black Brook – città della Contea di Clinton, New York
 Black Brook – città della Contea di Polk, Wisconsin